diak – element elektroniczny
 diak – funkcja w kościele prawosławnym lub greckokatolickim
 diak – przewodniczący prikazu w Carstwie Rosyjskim